Armand puede estar haciendo referencia a:

 Armand Salacrou, dramaturgo francés.
 Louis François Armand de Vignerot du Plessis, noble y militar francés.
 Armand, personaje vampiro de la obra de Anne Rice
 Émile Armand, seudónimo de Ernest-Lucien Juin (1872-1962) escritor y activista anarquista individualista francés.

Nombres masculinos